Les LG Twins (hangeul : LG 트윈스) sont une équipe professionnelle sud-coréenne de baseball évoluant dans le championnat KBO. L'équipe est créée en même temps que la ligue en 1982 sous le nom de MBC Chungryong (MBC Dragons bleus). En 1990, elle est rachetée par le groupe LG. L'équipe joue ses matchs à domicile au stade Jamsil de Séoul.

Bilan par saison 

J : matchs joués, V : victoires, D : défaites, N : nuls, % : pourcentage de victoires, GB (Game Behind) : retard en matchs sur le premier du classement.

Galerie

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel du club

Club de l'Organisation coréenne de baseball
Sport à Séoul